Ерімант — давньогрецький бог.
 Ерімант (річка)
 Ерімант (гора)

Див. також 
 Ерімантський вепр